Рафаэль Надаль — победитель турнира.

Прошлогодний чемпион Роджер Федерер проиграл уже на старте.

Посев 
Все сеянные участники начинают турнир со 2 круга.

  Роджер Федерер (Второй раунд)
  Рафаэль Надаль (Титул)
  Энди Роддик (Полуфинал)
  Николай Давыденко (Четвёртый раунд)
  Фернандо Гонсалес (Четвёртый раунд)
  Джеймс Блейк (Третий раунд)
  Томми Робредо (Второй раунд)
  Иван Любичич (Четвертьфинал)
  Томми Хаас (Четвертьфинал)
  Давид Налбандян (Четвёртый раунд)
  Томаш Бердых (Второй раунд)
  Новак Джокович (Финал)
  Энди Маррей (Полуфинал)
  Давид Феррер (Четвертьфинал)
  Ришар Гаске (Четвёртый раунд)
  Михаил Южный (Второй раунд)

<li>  Маркос Багдатис (Второй раунд)
<li>  Яркко Ниеминен (Третий раунд)
<li>  Ллейтон Хьюитт (Второй раунд)
<li>  Дмитрий Турсунов (Второй раунд)
<li>  Марди Фиш (Второй раунд)
<li>  Хуан Карлос Ферреро (Четвёртый раунд)
<li>  Марат Сафин (Второй раунд)
<li>  Доминик Хрбаты (Второй раунд)
<li>  Радек Штепанек (Второй раунд)
<li>  Робин Сёдерлинг (Третий раунд)
<li>  Юрген Мельцер (Второй раунд)
<li>  Агустин Кальери (Второй раунд)
<li>  Ксавье Малисс (Отказ из-за травмы)
<li>  Хуан Игнасио Чела (Четвертьфинал)
<li>  Николас Альмагро (Второй раунд)
<li>  Фернандо Вердаско (Третий раунд)
<li>  Оливье Рохус ''(Третий раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Ссылки 
 Сетка основного турнира 
 Сетка квалификационного турнира 

Pacific Life Open 2007